« Voodoo Child » peut faire référence à :
 Voodoo Child (Slight Return), une chanson du Jimi Hendrix Experience, sortie en 1968 ;
 Voodoo Chile, une chanson à la base de la précédente, sortie la même année ;
 Voodoo Child: The Jimi Hendrix Collection, une compilation de Jimi Hendrix sortie en 2001.
 Voodoo Child, l'un des pseudonymes du chanteur et musicien Moby.